Hooman Tavakolian (né en 1976), entraîneur iranien de lutte sportive et ex-lutteur new yorkais ; 
 Newsha Tavakolian (née en 1981), est une photojournaliste iranienne.

Patronyme iranien